Das Pontins Professional 1992 war ein Snooker-Turnier im Rahmen der Saison 1991/92. Es wurde vom 9. bis 16. Mai im Pontins’ Ferienresort in Prestatyn an der Nordküste von Wales ausgetragen.

Neal Foulds, der Titelverteidiger, erreichte erneut das Finale. Diesmal unterlag er aber seinem Landsmann Steve James knapp mit 8:9.

Preisgeld 
Die Siegerprämie blieb in diesem Jahr unverändert, aber auch die übrigen 7 Teilnehmer bekamen Preisgelder zwischen 1.000 und 2.000 £.

Finalrunde 
8 Spieler traten in einem Ausscheidungsturnier an und spielten in drei Runden den Sieger aus.

Finale

Century-Breaks 
Erneut zeichnete sich der Turniersieger auch durch hohe Breaks aus. Steve James spielte ein Century im Finale und eines in Runde 1.

Quellen 

Snookerveranstaltung 1992
1992